USS Tullibee je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Tullibee (SS-284) 
 USS Tullibee (SSN-597)

Tullibee